

Codici 
 BUJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boussaada Eddis / Bou Saada (Algeria)
 buj – codice ISO 639-3 della lingua basa-gurmana

Geografia 
 Buj – fiume della Russia
 Buj  – città dell'Oblast' di Kostroma (Russia)
 Buj  – villaggio della provincia di Szabolcs-Szatmár-Bereg (Ungheria)